Lost Creek ist der Name folgender geografischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

Fließgewässer:
 Lost Creek (Kalifornien)
 Lost Creek (Pennsylvania)
 Lost Creek (Texas)
 Lost Creek (Weber River) im Bundesstaat Utah
 Lost Creek (Sanpoil River) im Bundesstaat Washington

Orte:
 Lost Creek (Kentucky)
 Lost Creek (CDP, Texas), census-designated place
 Lost Creek (West Virginia)

Siehe auch:
 Lost Creek Township
 Little Lost Creek